The King Is Dead!, film australien sorti en 2012 ;
 The King Is Dead, chanson de Tony Cole sorti en 1972 ;
 , album de The Decemberists sorti en 2011.
  (titre original : The King Is Dead), roman d'Ellery Queen, publié en 1952.